Jméno a příjmení Zdeněk Vyhlídal náleží těmto lidem:

 Zdeněk Vyhlídal (spisovatel) – český spisovatel (* 1934)
 Zdeněk Vyhlídal (fotbalista) – český fotbalista (* 1952)